O Webnote é uma ferramenta para internet do estilo Post-it, usando a linguagem de programação Java para produção de textos coletiva.

Existe uma semelhança muito grande com o modelo de ferramenta wiki sendo a principal diferença a facilidade de inserir conteúdo e disponibilizá-lo em janela no navegador da internet. Todo processo de colaboração possui um histórico.

Ver também

 Wiki
 Software social

Ligações externas 

 Página principal 
 Página para exemplo

Web
Web 2.0